«Возвращение Кальдерона (Часть 2)» () — пятый эпизод первого сезона сериала «Полиция Майами».

Содержание 
Крокетт и Таббс допрашивают Карлоса Мендеса, который помог киллеру «Аргентинцу» выполнить его список убийств. Он показывает, что Кальдерон и Анджелина Мадейра, женщина, увиденная с Кальдероном на фотографиях наблюдения, находятся на острове Сент-Эндрюс на Багамских островах.

На острове Крокетт и Таббс отправляются к Олбери, шефу местной полиции, который сообщает им, что Кальдерона не видели некоторое время, и предоставляет свой отдел в их распоряжение. Тем времен Таббс на пляже находит Анджелину, которая учит детей рисованию, и после небольшой беседы ее забирают на плоту и доставляют на яхту у побережья. Уходя она бросает часы. Крокетт находит Таббса, и они видят Кальдерона на яхте, куда направляется Анджелина. Крокетт напоминает Таббсу об их причине пребывания здесь; Таббс сообщает Крокетту, что если эта поездка превратится в повторение того, что произошло раньше, ничто не помешает ему отомстить за убийство своего брата.

Крокетт видит свой некролог в газете Майами, и получает письмо — люди Кальдерона хотят встретиться с ним в центре города, чтобы отдать окончательный платёж за список. Таббс идёт к Анджелине в ее школу, возвращая ей часы и назначив время свидания. Крокетт (выдавая себя за киллера) встречает посланника Кальдерона и требует еще 30 000 долларов (за убийство полицейского), и что он должен быть оплачен лично, или Кальдерон станет «девятым номером в списке».

Позже с Крокеттом и Таббсом встречается Олбери и говорит им, что Кальдерон собирается покинуть остров. Крокетт лжет Олбери что они будут возвращаться в Майами, поскольку поняли, что Олбери работает на Кальдерона (он единственный на острове, кто мог бы сдать их).

На вечеринке Таббс и Анджелина танцуют и наслаждаются компанией друг друга, однако Крокетта под дулом пистолета головорезы Кальдерона ведут в его особняк. С помощью Анджелины Таббс врывается в особняк Кальдерона (где также находится Олбери) и держит его под дулом пистолета. Таббс вынужден стрелять в одного из головорезов, в то время как Крокетт обезвреживает другого, берет его HK94 и стреляет в Кальдерона, прежде чем тот бы успел выстрелить в Таббса. Олбери за сговор с Кальдероном арестовывают. Таббс говорит Анджелине, что он полицейский и признает свои причины делать то, что он сделал. Анджелина говорит, что понимает, но не может не чувствовать себя использованной и преданной. Крокетт и Таббс возвращаются обратно в Майами.

Музыка 
Использованные композиции
 Расс Баллард — «Voices» (Крокетт и Таббс на лодке отправляются на Багамы)
 Тина Тёрнер — «What's Love Got to Do with It» (Заключительная сцена)
Музыка Яна Хаммера
 «Angelina Flashback» (Таббс встречает Анджелину на пляже, Таббс в доме Анджелины)
 «Boat Party» (Прибытие на Сент-Эндрюс)
 «Marina» (Вид на дом Анджелины)
 «Voodoo Dance» (Таббс/Анджелина танцуют на пляже)

Эфир и рейтинги 
Эпизод «Возвращение Кальдерона (Часть 2)» вышел в эфир на телеканале NBC 26 октября 1984 года. Примерное количество зрителей, смотревших повторный показ эпизода, оценивается в 12,2 миллиона человек.

Примечания

Ссылки 
 

Серии «Полиции Майами»